L'expression « or noir » peut désigner :
 de manière courante, le pétrole ; 
 Or noir, la grande histoire du pétrole, livre de Matthieu Auzanneau sorti en 2015 ;
 Or noir, film de Jean-Jacques Annaud sorti en 2011 ;
 Or noir, album de Kaaris sorti en 2013 ;
 Or noir, série française diffusée à partir de 2020 ;
 Tintin au pays de l'or noir (initialement Au Pays de l’or noir), quinzième album des Aventures de Tintin (1950).

Homonymie de titre